Brunau kan syfta på:

Polen 

 Bronowo (ort i Polen, Pommerns vojvodskap), Powiat nowodworski,

Tyskland 

 Brunau, Kalbe – ort, Kalbe (Milde), Sachsen-Anhalt, 
 Brunau (Örtze) –  vattendrag, Niedersachsen, 

Robotskapade Polenförgreningar